Geografia:
 Brooks (Alberta)
 Brooks (Geòrgia)
 Brooks (Kentucky)
 Brooks (Maine).
 Brooks (Minnesota)
 Brooks (Oregon)
 Twin Brooks, població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud.
 Biografies:
 Garth Brooks (1962), cantant de música country.
 Louise Brooks (1906 - 1985), actriu estatunidenca.
 Mel Brooks (Nova York, 1926), guionista, actor i director de cinema estatunidenc.
 Phil Brooks (1978), lluitador professional estatunidenc.
 Richard Brooks (Filadèlfia, 1912 - Los Angeles, 1992), guionista i director de cinema.
 Tony Brooks, pilot de Fórmula 1.
 Miscel·lània: Herb Brooks Arena, complex esportiu de la ciutat de Lake Placid (Estats Units)